Årstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Årstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Årstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,6 ha)
Årstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (1,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn